Тереро Колорадо има више значења:

 Тереро Колорадо (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тереро Колорадо (Матлапа), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику